Kangerluatsiarsuasik bezeichnet:
 Kangerluatsiarsuasik (Bucht, Itilleq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluatsiarsuasik (Bucht, Oqquitsoq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland